Niță este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Adrian Niță, (n. 1964), filosof român
 Constantin Niță (n. 1955), economist și politician
 Dodo Niță, (n. 1964), critic de benzi desenate român
 Florin Niță (n. 1987), fotbalist
 Norbert Niță, (n. 1972), jucător de fotbal 
 Robert Niță (n. 1977), fotbalist
 Sergiu Niță (1883-1940), politician și avocat
 Adrian Nicolae Niță (n. 1977), politician și personaj public

Prenume 
 Niță Cireașă, fotbalist român

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)
 Nițescu (nume de familie)

Nume de familie românești